Марк Ут (; родился 24 августа 1991 года, Кёльн, Германия) — немецкий футболист, нападающий клуба «Кельн».

Клубная карьера 
Ут начал заниматься футболом в клубе «Tus Langel», маленьком клубе, расположенном в Кёльне. В 2004 году Марк подписал контракт с клубом «Кёльн». Два года провёл в фарм-клубе «Виктория Кёльн», затем вернулся в главную команду. Однако пробиться в основной состав не удалось, и Ут был отправлен во вторую команду, выступающую в Регионаллиге. После хорошего сезона там, был снова переведён в главную команду, но не сыграл ни одного матча.

10 мая 2012 года, Марк Ут подписал трёхлетний контракт с голландским футбольным клубом «Херенвен», выступающий в Эредивизи. Спустя полгода, Ут был отдан в аренду в клуб «Хераклес Алмело», за который он забил 8 мячей, а 28 сентября 2013 года, нападающий оформил хет-трик, в ворота клуба Валвейк. Вернувшись в Херенвен, сезоне 2014/2015, Ут продемонстрировал впечатляющую результативность: за 36 матчей, он забил 20 мячей и сделал 10 голевых передач.

В июле 2015 года, Марк Ут вернулся на родину. Он подписал контракт с клубом «Хоффенхайм», сумма сделки составила 3 млн евро. Контракт подписан сроком на 3 года. Свой первый гол за новый клуб забил 5 декабря 2015 года в матче против «Ингольштадт 04».

20 февраля 2016 года в матче против «Майнца» оформил свой первый «дубль» за «Хоффенхайм». Всего за свой первый сезон Ут сыграл 25 матчей и забил 8 голов.

Сезон 2016/17 начал с забитого гола уже в матче 1-го тура чемпионата Германии против «РБ Лейпциг». Всего за сезон он сыграл 23 матча и забил 8 голов.

9 сентября 2017 года оформил победный дубль в матче с Мюнхенской «Баварией».

Летом 2018 года стал игроком «Шальке 04». Во время зимней паузы сезона 2019/20 Марк Ут на правах аренды перешел в «Кёльн».

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Кёльн II»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Хераклес»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Кёльн»